Baranjsko Petrovo Selo je naselje u općini Petlovac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji